Helio ou Heleu, filho de Perseu na mitologia grega
 895 Helio, nome de um asteróide de grande porte
 Dr. Helio, médico e político brasileiro
 Hélio, um elemento químico de símbolo He
 Hélio (mitologia), personificação do Sol na mitologia grega
 Planeta de hélio, teoria de um tipo de planeta
 Hélio-4, isótopo estável do elemento Hélio